Die  Campeonato Nacional de Clubes 1974 war die 18. Spielzeit der brasilianischen Fußballmeisterschaft.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 9. März 1974 in seine neue Saison und endete am 1. August 1974. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBD ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der CR Vasco da Gama seinen ersten Titel feiern. Dieses war das erste Mal, dass ein Klub aus Rio de Janeiro die Meisterschaft gewinnen konnte.

Nach der Saison vergab die Sportzeitschrift Placar den Goldenen Ball an den besten Spieler des Jahres. Der Preis ging an Zico von Flamengo Rio de Janeiro. Torschützenkönig wurde mit 16 Treffern Roberto Dinamite vom Meister CR Vasco da Gama.

Teilnehmer 

 CS Alagoano

 Atlético Rio Negro Clube (AM)
 Nacional FC (AM)

 EC Bahia
 EC Vitória

 Ceará SC
 Fortaleza EC

 CEU Brasília EC

 Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce

 Goiás EC

 America FC (RJ)
 Botafogo FR
 Flamengo Rio de Janeiro
 Fluminense Rio de Janeiro
 Olaria AC
 CR Vasco da Gama

 Sampaio Corrêa FC

 Operário FC (MS)

 América Mineiro
 Atlético Mineiro
 Cruzeiro Belo Horizonte

 Clube do Remo
 Paysandu SC

 Coritiba FC
 Athletico Paranaense

 Náutico Capibaribe
 Santa Cruz FC
 Sport Recife

 SE Tiradentes

 América FC (RN)

 Grêmio Porto Alegre
 SC Internacional

 Avaí FC

 Corinthians São Paulo
 Guarani FC
 Palmeiras São Paulo
 Associação Portuguesa de Desportos
 FC Santos
 FC São Paulo

 AO Itabaiana

Modus 
Punktevergabe
 1. Anzahl von Siegen
 2. Größere Anzahl von Punkten in der 1. Runde (gültig für die 2. Phase)
 3. Bessere Tordifferenz
 4. Anzahl von Tore
 5. Anzahl Gegentore
 6. Direkter Vergleich
 7. Auslosung

1. Runde:
In der ersten Runde wurden die 40 Teilnehmer in zwei Gruppen zu je zwanzig aufgeteilt. In den Gruppen spielten die Teams jeweils einmal gegeneinander. Die besten zehn einer Gruppe qualifizierten sich für die 2. Runde. Außerdem kamen die beiden besten nicht qualifizierten Mannschaften weiter. Hierbei wurden die Ergebnisse aller vierzig Teilnehmer verglichen. Die letzten zwei Teilnehmer für die zweite Runde wurden ermittelt, indem der durchschnittliche Ertrag aus der 1. Runde zugrunde gelegt wurde.

2. Runde:
Hier trafen die 24 Mannschaften in vier Gruppen zu je sechs Teams aufeinander. In den Gruppen spielten die Teams jeweils einmal gegeneinander. Die beste Mannschaft jeder Gruppe zog in die Finalrunde ein.

Finalrunde:
In der Finalrunde spielten alle Mannschaften einmal gegeneinander. Aufgrund der Punktgleicht zwischen Cruzeiro Belo Horizonte und CR Vasco da Gama am Ende der Runde, wurde ein Entscheidungsspiel zwischen den Mannschaften angesetzt.

Gesamttabelle:
Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde 
In der ersten Runde spielten die Mitglieder der Gruppe A jeweils einmal gegeneinander.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

2. Runde

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 
Am 14. Juli 1974, dem vierten Spieltag in der Gruppe, wurde das Spiel zwischen Nacional FC (AM) und Operário FC (MS) in der 66. Minute abgebrochen. Ursache hierfür waren Sicherheitsprobleme. Der Spielstand zu dem Zeitpunkt von 1 für Operário, wurde als Ergebnis gewertet.

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Finalrunde 

|}
Nach Austragung der Finalrunde hatten Cruzeiro Belo Horizonte und CR Vasco da Gama gleich viel Punkte. Aufgrund dessen wurde ein Entscheidungsspiel zwischen den Klubs anberaumt. Da Cruzeiro in den Vorrunden mehr Punkte erzielt hatte (Cruzeiro 38, Vasco 34), sollte das Spiel in deren Heimatstadion ausgetragen werden. Vasco legt dagegen Protest ein. In dem Protest wurden Sicherheitsmängel nach Artikel 59 der Wettbewerbsstatuen geltend gemacht. Nach diesen musste der Austragungsort eines Spiels verlegt werden, wenn ein Spiel durch aggressives Verhalten beeinflusst wurde.

Vasco wandte ein, dass es im Finalrundenspiel am 24. Juli 1974 zwischen Cruzeiro und Vasco (Entstand 1:1) einen Zwischenfall mit dem Vizepräsidenten von Cruzeiro, Carmine Furletti, gab. Der Spieler Palhinha hatte nach Aussagen des Schiedsrichters Sebastião Rufino so getan als ob er gefoult worden wäre. Als der Schiedsrichter dieses nicht ahndete, versuchte der Vizepräsident Cruzeiros ihn zu attackieren.

Aufgrund der Aussage des Schiedsrichters gab der Verband dem Protest von Vasco statt und das Entscheidungsspiel wurde im Heimatstadion von Vasco ausgetragen.

Entscheidungsspiel

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Anzahl der Siege und dann die Tordifferenz.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1974
Fußballsaison 1974